Ramón Ramírez – calciatore messicano
 Ramón Ramírez – giocatore di baseball panamense (n. 1977)
 Ramón Ramírez – giocatore di baseball dominicano (n. 1981)
 Ramón Ramírez – giocatore di baseball venezuelano (n. 1982)